Cal Crutchlow, bijnaam: The Dog Favourite (Coventry, 29 oktober 1985) is een Britse motorcoureur. Hij won het Brits Kampioenschap Supersport in 2006 voor het Northpoint Ekerold Honda-team en het Wereldkampioenschap Supersport in 2009 voor het Yamaha World Supersport-team.

Biografie 
Hoewel Chrutchlows vader ook coureur was, interesseerde Chrutchlow zich niet voor de motorsport tot zijn elfde levensjaar.
Chrutchlows eerste race was in Darley Moore in de UK Junior Challenge in 1999 op een Aprilia RS125. Deze race won hij zoals hij ook kampioen werd in hetzelfde jaar in deze klasse, waarna hij verderging in de Aprilia RS125 Challenge in 2000, waar hij in dat jaar 5e, en in 2001 kampioen werd in deze klasse.
In 2002 racete Crutchlow bij het Tech2 Suzuki Team in het Junior Superstock kampioenschap op een Suzuki GSX-R600 waar hij 4e werd en in 2003 werd Crutchlow 2e in de Virgin Mobile Yamaha R6 Cup.

Brits Kampioenschap Supersport (BSS) 
In 2004 ging Crutchlow in het Brits Kampioenschap Supersport voor het Northpoint Ekerold Honda-team racen, waar hij in 2004 de 10e plaats behaalde, in 2005 de 3e plaats en in 2006 kampioen werd in deze klasse.

Brits Kampioenschap Superbikes (BSB) 

In 2007 ging Crutchlow voor het Rizla Suzuki-team racen in het Brits Kampioenschap Superbike, waar hij in dit jaar een 9e plaats behaalde.
In 2008 verruilde Crutchlow de Suzuki voor een Honda en begon hij te racen voor het HM Plant Honda-team in het Brits Kampioenschap Superbike, waar hij in dit jaar een 3e plaats behaalde.

Wereldkampioenschap Supersport (WSS) 
Na 2 wildcards in de jaren 2005 en 2006 voor Northpoint Ekerold Honda-team in het Wereldkampioenschap Supersport werd op 23 september 2008 bevestigd dat Crutchlow voor het Yamaha World Supersport-fabrieksteam ging racen in het Wereldkampioenschap Supersport voor seizoen 2009.
Na een spannend seizoen wist Crutchlow in dat jaar ook het Wereldkampioenschap Supersport te winnen.

Wereldkampioenschap Superbikes (WSBK) 

Na twee keer op een wildcard voor het HM Honda Plant-team te hebben geracet in het Wereldkampioenschap Superbikes seizoen 2008, werd op 1 oktober 2009 aangekondigd dat Crutchlow voor het seizoen 2010 gaat racen voor het Yamaha Sterilgarda World Superbike-team.
Hij behaalde een 5e plaats in het Wereldkampioenschap Superbikes.

Wereldkampioenschap wegrace 

Op 5 september 2010 wordt aangekondigd dat Crutchlow in het seizoen 2011 voor het Monster Yamaha Tech 3-klantenteam gaat racen in het wereldkampioenschap wegrace. Hij komt in de plaats van Ben Spies, die verhuist naar het fabrieksteam van Yamaha. In het seizoen 2014 reed Crutchlow voor het Ducati fabrieksteam. Hoewel dit contract ook voor het seizoen 2015 geldig zou zijn, werd er begin augustus 2014 bekendgemaakt dat hij voor het seizoen 2015 vervangen wordt door Andrea Iannone. Team LCR heeft inmiddels bekendgemaakt dat Crutchlow het team gaat versterken in 2015. Hij rijdt dan samen met Stefan Bradl.

Behaalde resultaten

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Referenties

Brits motorcoureur
MotoGP-coureur